Konstantin Konstantinovitch Okoulov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Novossibirsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sibir Novossibirsk, il débute en junior dans la MHL lors de la saison 2011-2012. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Sibir. En 2017, il est recruté par le HK CSKA Moscou lors de la saison 2017-2018. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 51|| 15|| 7|| 22|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 46|| 24|| 39|| 63|| 35|| 6|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
|2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 29|| 15|| 26|| 41|| 28|| 3|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|2015-2016|| Sibir Novossibirsk || KHL || 39|| 1|| 5|| 6|| 4|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2015-2016 || Sibirskie Snaïpery || MHL || 3|| 2|| 2|| 4|| 0|| 8|| 2|| 7|| 9|| 4
|-
|2016-2017|| Sibir Novossibirsk || KHL || 59|| 17|| 11|| 28|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 6|| 13|| 19|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Zvezda Tchekhov || VHL || 9|| 6|| 5|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| HK CSKA Moscou || KHL || 48|| 20|| 11|| 31|| 8|| 19|| 7|| 7|| 14|| 2
|-
| 2019-2020 || HK CSKA Moscou || KHL || 56|| 17|| 21|| 38|| 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 55 || 18 || 31 || 49 || 6 || 23 || 6 || 14 || 20 || 2
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 43 || 7 || 26 || 33 || 12 || 22 || 8 || 9 || 17 || 14
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2021 || align="left"|  ROC (Comité olympique russe)  || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance à Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en février 1995
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine